Bréau steht für:
 Gemeinde Bréau im französischen Département Seine-et-Marne
 Gemeinde Bréau-Mars im französischen Département Gard
 ehemalige Gemeinde Bréau-et-Salagosse im französischen Département Gard

Bréau ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Louis Armand de Quatrefages de Bréau (1810–1892), französischer Zoologe und Anthropologe